Cody o Codeoro es un nombre propio, usado como nombre de pila, apellido o nombre de ciudad o barrio. También puede verse escrito como Codey, Codie, Codee, Kodi o Kody. El nombre Cody es famoso en el área canina debido al actor perruno Cody de la familia Gutiérrez de Chile. 

Cody puede referirse a:

Apellido 
Bill Cody (1891-1948), actor cinematográfico estadounidense.
Bill Cody, Jr. (1925-1989), actor estadounidense.
William Frederick Cody, conocido como Buffalo Bill (1846-1917), figura del salvaje oeste.
David Codey (1957), jugador de rugby australiano.
Diablo Cody (1978), guionista y bloguero estadounidense.
Henry John Cody (1868-1951), clérigo canadiense y presidente de la Universidad de Toronto.
Iron Eyes Cody (1907-1999), actor estadounidense.
Jack Cody (1885-1963), entrenador de natación estadounidense.
John Cody (1907-1982), arzobispo estadounidense.
Lew Cody (1884-1934), actor estadounidense.
Liza Cody (1944), escritora inglesa.
Morrill Cody (1901-1987), diplomático estadounidense.
Richard Cody (1950), general estadounidense.
Richard Codey (1946), político estadounidense.
Robert Tree Cody, músico nativo americano.
Samuel Cody (1867-1913), aviador estadounidense.
Shaun Cody (1983), jugador de Fútbol americano estadounidense.
Sherwin Cody (1868-1959), escritor estadounidense.
Terrence Cody (1988), jugador de Fútbol americano estadounidense.
Wayne Cody (1936-2002), periodista deportivo estadounidense.
William James Cody (1922-2009), botánico y pteridólogo canadiense.

Nombre 
Codey Burki (1987), jugador de hockey sobre hielo canadiense.
Cody Cameron (1970), actor de doblaje estadounidense.
Kody Chamberlain (1972), escritor de comic book.
Cody Chesnutt (1970), músico estadounidense.
Cody Hanson, baterista de Hinder.
Cody Hay (1983), patinador canadiense.
Cody Kasch (1987),  actor estadounidense.
Cody Klop (1993), actor estadounidense.
Kodi Kaatha Kumaran (1904-1932), activista político indio.
Cody Lane (1986), actriz porno estadounidense.
Cody Linley (1989), actor estadounidense.
Cody Longo (1988), actor estadounidense.
Cody McDonald (1986), futbolista inglés.
Cody McLeod (1984), jugador de hockey sobre hielo canadiense.
Kodi Ramamurthy Naidu (1882-1942), culturista indio.
Kodi Ramakrishna, director de cine indio.
Cody Ransom (1976), jugador de baseball estadounidense.
Cody Rhodes (1985), luchador profesional estadounidense.
Cody Simpson (1997), cantante australiano de pop/R&B.
Kodi Smit-McPhee (1996), actor australiano 
Cody Töppert (1983), jugador estadounidense de baloncesto profesional con doble nacionalidad alemana.
Cody Votolato (1982), músico estadounidense
Cody Walker (1967), poeta estadounidense
Cody Willard (1972), periodista estadounidense.

Ficción 
Cody Banks, personaje de la película Agent Cody Banks
Cody Travers, personaje de los videojuegos Final Fight y Street Fighter
Cody Hida, fictional character in the television series Digimon Adventure 02
Cody Jackson, personaje de la serie de televisión Flight 29 Down
Cody Jarrett, personaje de la película de 1949 Al rojo vivo (película)
Cody Madison, personaje de la serie Los vigilantes de la playa
Cody Martin, personaje de la serie Hotel, Dulce Hotel: Las Aventuras de Zack y Cody. Véase también Zack y Cody,  desambiguación.
Cody Maverick, personaje de la película de 2007 Locos por el Surf
Comandante Cody, personaje de las películas de La Guerra de las Galaxias.

Lugares

Estados Unidos 
 Cody (Florida)
 Cody (Duluth), Minesota
 Cody (Nebraska)
 Cody (Wyoming)
 Distrito electoral de Cody (condado de Cherry, Nebraska)
 Municipio de Cody (condado de Mellette, Dakota del Sur)

Canadá 
 Cody (Columbia Británica)

India 
 Kodi